Аллсвенскан 2021 () — 97-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 10 апреля и закончился 5 декабря 2021 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищает «Мальмё».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Хельсингборг» и «Фалькенберг». Их заменили «Хальмстад» и «Дегерфорс», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Суперэттан 2020.
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Ссылки 
 
 Аллсвенскан (uefa.com)
 Аллсвенскан на soccerway

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2021 году
Швеция